A 2023-as Australian Open női egyéni tornájának 2023. január 9–12. között zajló selejtezőjében a főtornára automatikusan nem kerülő, a világranglistán utánuk következő 128 játékos vehetett részt, akik a 3 fordulós kvalifikációban a főtábla első fordulójába jutást jelentő 16 helyért küzdöttek. A selejtező mérkőzéseire Melbourne-ben, a Melbourne Park Precinct pályáin került sor.

A magyar játékosok közül a selejtezőben Jani Réka Luca indulhatott, míg három másik magyar női teniszező, Bondár Anna, Gálfi Dalma és Udvardy Panna közvetlenül a főtáblára kvalifikálták magukat. Jani Réka Luca a selejtező első körében búcsúzott a tornától.

Kiemeltek 
Zárójelben: hányadik körben esett ki. A kvalifikációból a főtáblára feljutottak nevei vastagítva.

Főtáblára továbbjutottak

Sorsolási tábla

Első csoport

Második csoport

Harmadik csoport

Negyedik csoport

Ötödik csoport

Hatodik csoport

Hetedik csoport

Nyolcadik csoport

Kilencedik csoport

Tizedik csoport

Tizenegyedik csoport

Tizenkettedik csoport

Tizenharmadik csoport

Tizennegyedik csoport

Tizenötödik csoport

Tizenhatodik csoport

Jegyzetek

Források
 2023 Australian Open – Selejtező sorsolása és eredményei

N1S